The Plaza puede referirse a:

The Plaza, un edificio de la ciudad de Detroit
 The Plaza, un edificio de la ciudad de Singapur.